Лойтенбах (нем. Leutenbach) — многозначный термин.

 Лойтенбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Лойтенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Лайтенбах